

Cinema 
 Charlie's Angels – film del 2000 diretto da McG
 Charlie's Angels - Più che mai (Charlie's Angels: Full Throttle) – film del 2003 diretto da McG
 Charlie's Angels – film del 2019 diretto da Elizabeth Banks

Televisione
 Charlie's Angels – serie televisiva del 1976
 Charlie's Angels – serie televisiva del 2011

Altro
 Charlie's Angels – videogioco del 2003